Osoby o tym nazwisku:
 Christoph Leitgeb – austriacki piłkarz
 Hubert Leitgeb – włoski biathlonista
 Mario Leitgeb – austriacki piłkarz